Ландль () — коммуна () в Австрии, в федеральной земле Штирия.

Входит в состав округа Лицен. Население составляет 1327 человек (на 31 декабря 2005 года). Занимает площадь 104,3 км². Официальный код — 6 12 58.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Бернхард Мозер (СДПА) по результатам выборов 2015 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 15 мест.

 Социал-демократы (СДПА) занимают 10 мест (12 в 2005г.)
 Сврбода (АПС) занимает 3 места (0 в 2005г.)
 Народники (АНП) занимают 2 места (3 в 2005г.)

Ссылки 
 Официальная страница

Общины Штирии